Проводятся чемпионаты мира по нескольким видам хоккея:

 Чемпионат мира по хоккею с мячом
 Чемпионат мира по хоккею на траве
 Чемпионат мира по хоккею с шайбой